Анна Арпад (бл. 1260 — бл. 1281) — Візантійська імператриця.

Життєпис 
Походила з династії Арпадів. Четверта донька Стефана V, короля Угорщини, та Єлизавети Половчанки.
Стефан V був нащадком Великих князів Київський Володимира Мономаха та Ярослава Мудрого, праправнуком української княжни Єфросинії, доньки Великого князя Київського Мстислава Великого. Її мати — Єлізавета, була донькою половецького хана Котяна, вождя наддніпрянських племен, що мешкали на теренах сучасної України та були союзниками князів Київської Русі.
По батьківській лінії була також правнучкою Нікейського імператора Іоанна III Ватаца.

Народилася близько 1261 року. В цей час нікейський імператор Михайло VIII Палеолог відвоював Константинополь у Латинської імперії. Він був одружений з внучатою небогою імператора Іоанна III Ватаца. На основі родинних стосунків між Угорщиною та Візантією було укладено союз, підкріплений шлюбом між Анною та сином візантійського імператора та співімператором (з 1272 року) — Андроніка. Церемонія відбулася 8 листопада 1273 року. Анна Арпад отримала титул імператриці, але стояла за статусом нижче дружини Михайла VIII.

У шлюбі було народжено двоє дітей. Втім, під час народження другого сина Костянтина Анна померла (між 1278 та 1281 роками), тобто до того як її чоловік став імператором-автократором. Вже 1284 році Андронік Палеолог оженився на Іоланді Монферратській.

Родина 
Чоловік — Андронік II Палеолог, співімператор.

Діти:
 Михайло (1277—1320), співімператор
 Костянтин (1278/1281—1334/1335), деспот.

Родовід 
Анна веде свій родовід, в тому числі, й від Великих князів Київських Мстислава Великого та Володимира Мономаха.

Примітки

Джерела 
 Schwennicke, Detlev: Die Kaiser von Byzanz in Nikaia 1208—1261 aus den Häusern Laskaris und Batatzes. In: Detlev Schwennicke (szerk.): Europäische Stammtafeln: Stammtafeln zur Geschichte der Europäischen Staaten, Neue Folge, Band II, Die außerdeutschen Staaten, Die regierenden Häuser der übrigen Staaten Europas, Tafel 182, Verlag, Marburg/Berlin, 1984.
 Schreiber, Karl-Heinz: Anna von Ungarn Kaiserin von Byzanz. Genealogie-Mittelalter. (Hozzáférés: 2016. január 20.)

Візантійські імператриці